

Geografia
Ilha - porção de terra cercada de água por todos os lados. 
Al Jazirah (estado) — subdivisão administrativa do Sudão cujo nome pode ser traduzido como "Ilha"

Portugal
Ilha (Pombal) — freguesia
Ilha (Santana) — freguesia
Ilha (bairro) — do Porto

Outros usos
Ilha de edição
Ilha (EP) — da banda Casaca
Ilha (bairro) - tipo de habitação operária existente no Porto, Portugal

Desambiguações de topônimos